Надер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Надер, Абдель (род. 1993) — египетский и американский профессиональный баскетболист.
 Надер, Хасан (род. 1965) — марокканский футболист, завершивший игровую карьеру, нападающий.
 Абу Надер, Фуад (род. 1956) — ливанский правохристианский политик и боевик, активный участник гражданской войны.